Elford – centro abitato dell'Inghilterra
 4974 Elford – asteroide della fascia principale
 Vic Elford – pilota automobilistico britannico